Альберт Келлог (; 1813—1887) — американський ботанік і лікар, відомий дослідженнями флори північної Каліфорнії, один із семи засновників Каліфорнійської академії наук. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Kellogg.
 Джозеф Кіт Келлог (англ. Joseph Keith Kellogg) (12 травня 1944, Дейтон, штат Огайо, США) — виконувач обов'язків радника президента США з національної безпеки, генерал-лейтенант у відставці.
 Кларк Келлог (англ. Clark Kellogg, нар. 2 липня 1961, Клівленд) — американський професіональний баскетболіст.
 Френк Біллінгс Келлог (англ. Frank Billings Kellogg, 22 грудня, 1856, Потсдам, штат Нью-Йорк — 21 грудня, 1937, Сент-Пол, Міннесота) — американський державний діяч, 45-ий Державний секретар США, лауреат Нобелівської премії миру 1929 року.